La Eredivisie 1958/59 fue la tercera temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. El Sparta Rotterdam ganó su primera Eredivisie y su sexto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Resultados

Máximos goleadores

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1958
Fútbol en 1959